U-21 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36
 U-21 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-20 z okresu I wojny światowej
 U-21 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-21 (S170) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-21 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-21 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej
 Reprezentacja Polski U-21 w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich